de — латинский предлог, обозначающий «с/со», «из», «от», «о/об» и другие похожие значения.

dé (德, «сила») — ключевое слово в китайской философии, см. Дэ.

DE может обозначать:
 Германия, согласно ISO 3166-1
 Немецкий язык, согласно ISO 639
 Дессау
 DEclination — склонение — дуга круга склонения от небесного экватора до светила.
 .de — домен верхнего уровня для Германии.
 Debug Extension, расширение архитектуры x86, предоставляющее дополнительные средства отладки программ.
 Desktop Environment, среда рабочего стола персонального компьютера.
 Почтовый код штата Делавэр.

См. также 
 Де